Per Berberian si può intendere:

Persone
 Retheos Berberian – pedagogista e scrittore armeno
 Cathy Berberian – mezzosoprano statunitense di origini armene
 Mannig Berberian – poetessa e cantante lirica armena, figlia di Retheos Berberian
 Schahan Berberian – compositore e filosofo armeno figlio di Retheos Berberian

Altro
 Berberian Sound Studio – film del 2012
 Collegio Berberian – ex scuola di Costantinopoli
 Dupuy e Berberian – coppia di fumettisti francesi